Велчев е българско фамилно име и може да се отнася за:
 Ангел Велчев (р. 1935), български географ
 Борис Велчев, няколко души с това име
 Вълко Велчев (1859-1935), български офицер
 Дамян Велчев (1883-1954), български офицер и политик
 Жеко Велчев (1858-1908), български офицер
 Ивайло Велчев (р. 1970), български актьор
 Иван Велчев (1920-2005), български партизанин и офицер
 Иля Велчев (р. 1947), български писател и режисьор
 Красимир Велчев (р. 1951), български политик
 Милен Велчев (р. 1966), български политик
 Никола Велчев (р. 1986), български футболист

Български фамилни имена